Острокрылки, или мухи-острокрылки  — семейство насекомых из отряда двукрылых.

Описание 
Мухи жёлтой или бурой окраски длиной тела 2—3,5 мм. Крылья заострённые без поперечных жилок. Встречаются около воды и сырых местообитаниях. Личинки развиваются в детрите, в подстилке в лесу, а также в разлагающихся растительных субстратах. У некоторых видов отмечен партеногенез.

Систематика 
Семейство включает около 65 видов в шести родах, два из которых вымершие:

 
 
 
 
 †
 †

Распространение 
Семейство характеризуется всесветным распространением. Самым широко распространённым видом является Lonchoptera bifurcata.

Примечания 

Platypezoidea
Семейства насекомых